Dit artikel bevat een lijst van voorzitters van de Kantonsraad.

Lijst

Externe links 
  Présidents et vice-présidents du Conseil des Etats - Chronologie, parlament.ch, website van de Zwitserse Bondsvergadering.

Zie ook 
 Voorzitter van de Kantonsraad
 Kantonsraad

 
Zwitserland
 
Wetgevende macht in Zwitserland